De nombreuses villes de France comportent une place, un monument ou un quartier appelé porte de Paris qui marquait l'entrée de la ville lorsque l'on arrivait de la capitale. On peut citer :
 à Cambrai, la porte de Paris ;
 à Châtillon-sur-Seine, la porte de Paris ;
 à Gournay-en-Bray, la porte de Paris ;
 à Lille, la porte de Paris ;
 à Moret-sur-Loing, la porte de Paris ou porte de Samois ;
 à Moulins, la porte de Paris ;
 à Nevers, la porte de Paris.
 à Poitiers, la porte de Paris aussi appelée Tour du Cordier ;
 à Reims, la porte de Paris. 
 
Dans certains cas une porte fortifiée contrôlant la route vers Paris n'existe plus aujourd'hui ou n'a jamais existé, mais ce nom a été donné à un quartier ou un équipement se trouvant en bordure de la ville en direction de Paris. On peut ainsi citer : 
 Saint-Denis - Porte de Paris, une station du métro de Paris et un quartier
 Porte de Paris, le secteur 1 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.